Африканский тетеревятник () — вид хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Распространён в Африке; встречается в Анголе, Ботсване, Бурунди, Центральноафриканской Республике, ДР Конго, Эритреи, Эфиопии, Кении, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Руанде, Сомали, Сомалиленде, Южной Африке, Судане, Свазиленде, Танзании, Уганде, Зимбабве и Замбии. Птица длиной от 36 до 39 см. Встречается в вечнозелёных лесах, приречных лесах в засушливых местностях и в экзотических плантациях на юге, востоке и севере Африки. Птицы патрулируя территорию издают короткие звуки «уит» или «чип»; самки издают звуки «кии-ууу».

Примечания 

Настоящие ястребы
Животные, описанные в 1800 году
Птицы Африки